Le sigle CIRFA signifie « Centre d'information et de recrutement des Forces armées », pour les Forces armées françaises.

Forces armées de la France